Non Serviam kan syfta på

Non serviam – en latinsk fras
Non serviam (bok) – en diktsamlling av Gunnar Ekelöf (1945)
Non Serviam (skulptur) – en skulptur av Ernst Nordin (1980)
Non Serviam (black metal-bandet) – ett svenskt black metal-band (1995)
Non Serviam finns även representerad som gym med samma namn i AR-spelet Pokémon Go.